Il doppio del torneo di tennis Istanbul Challenger 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Mark Petchey e Danny Sapsford che hanno battuto in finale Oleg Ogorodov e Orlin Stanojčev 6-3, 7-5.

Teste di serie 

 Jean-Philippe Fleurian /  Rodolphe Gilbert (primo turno)
 Mark Petchey /  Danny Sapsford (Campioni)

 Ivan Baron /  Fernon Wibier (primo turno)
 Eyal Ran /  Laurence Tieleman (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Istanbul Challenger 1996